

Codici 
 IBN – codicec aeroportuale IATA del Devils Mountain Lodge Airport di Nabesna (Stati Uniti)
 ibn – codice ISO 639-3 della lingua ibina

Altro 
 Ibn – vocabolo di numerose lingue semitiche, usato nell'onomastica araba
 IBN – abbreviazione aeronautica di Identification beacon – Faro di identificazione
 IBN (Istituto Bibliografico Napoleone) Editore – casa editrice italiana, specializzata in aeronautica